Marr est un nom de famille d'origine écossaise porté notamment par
Carl von Marr (1858-1936), peintre américain
David Marr (1945-1990), neuroscientifique anglais
David Marr (1947-), journaliste et auteur australien
Eddie Marr (1893-1980), acteur américain
James Marr (1902-1965), biologiste écossais
James Marr (1918-2009), historien britannique
John Edward Marr (1857-1933), géologue britannique
Johnny Marr (1963-), musicien anglais
Leslie Marr (1922-2021), pilote automobile britannique
Nicolas Marr (1865-1934), historien et linguiste soviétique de père écossais et de mère géorgienne
Wilhelm Marr (1819-1904), journaliste allemand

Toponymes 

 Marr (en écossais gaélique: Màrr) est une région d'Écosse de l'Aberdeenshire

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais